Екатерина Валерьевна Лёхина (р. 15 апреля 1979, Куйбышев) — российская оперная певица (сопрано), лауреат премии Грэмми.

Биография 

Екатерина Лёхина – российская оперная певица, сопрано (класс профессора С.Г. Нестеренко). 

Обладательница премии Грэмми в номинации «Лучшая оперная запись» и престижной французской премии «Diapason d’Or» за диск «L’amour de loin» (композитор Кайя Саариахо, дирижёр Кент Нагано). Лауреат международных вокальных конкурсов, в том числе I премии на конкурсе «Санкт-Петербург» и I премии на конкурсе «Operalia», основанном всемирно известным тенором Пласидо Доминго. 

Выступает с ведущими партиями в крупнейших театрах России и мира. Среди них Большой театр России в Москве, Театр оперы и балета в Казани, Королевский театр Ковент Гарден в Лондоне, Королевский театр Реал в Мадриде, Лисеу в Барселоне, Большой театр в Женеве, Королевский театр Ла Монэ в Брюсселе, Берлинская государственная опера и Немецкая опера в Берлине, Опера Франкфурт в Франкфурт-на-Майне, Баварская государственная опера в Мюнхене, Оперный театр в Ганновере, Немецкая опера на Рейне в Дюссельдорфе, Венская народная опера, Опера в Монте-Карло, Национальная опера в Монпелье, Тулонская опера, Оперный театр в Экс-ан-Провансе, Муниципальный театр в Сантьяго (Чили), театр Колон в Буэнос-Айресе, Оперный театр в Гонконге, Национальная опера в Пекине и др.

С концертами певица выступает в Лондоне, Ливерпуле, Монреале, Вене, Будапеште, Кёльне, Гамбурге, Париже, Амстердаме, Брюсселе, Мадриде, Милане, Вероне, Осло, Копенгагене, Стокгольме, Люцерне, Токио, Мумбаи, Марракеше, Кейптауне, Баку, Астане, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Омске и других городах.

Работает с такими дирижёрами, как Антонио Паппано, Кент Нагано, Владимир Спиваков, Владимир Юровский, Луи Лангре, Леопольд Хагер, Ален Альтиноглу, Марчелло Рота, Фредерик Шаслен и многими другими.

Екатерина является постоянной участницей концертов-съёмок передачи «Романтика Романса» на телеканале Культура. 

В 2019 году вышел сольный диск певицы «Романсы С. Рахманинова», фирма «Мелодия». 

С 2020 года Екатерина является Академиком Российской Национальной музыкальной Премия ВИКТОРИЯ. 

Активно гастролирует с проектом «Jazz & Opera» вместе с Ольгой Годуновой.

Выступления 
 2006 — Олимпия в опере «Сказки Гофмана» (фестиваль в Клостернойбурге, 2008 — Ковент-Гарден)
 2008 — Мюзетта в опере «Богема» (муниципальный театр Сантьяго де Чили)
 2008 — Бригитта в опере «Иоланта» Чайковского (концертное исполнение в Лондоне с Лондонским филармоническим оркестром, дирижёр Владимир Юровский)
 2009 — Диана в опере «Древо Дианы» Мартин-и-Солера (Лицейский театр Барселоны, в 2010 — Мадрид)
 2010 — Джильда в опере «Риголетто» (муниципальный театр Сантьяго де Чили)
 2011, февраль — 4-я симфония Малера (Мумбаи)
 2011, 25 августа — концерт симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, Самара, Россия.
 2012 — Царица ночи в опере «Волшебная флейта» (Большой театр России).
 2014 — Карлотта Гвидичелли в мюзикле «Призрак Оперы» (Московский дворец молодёжи).
 2016 год — Царица ночи в опере «Волшебная флейта» (Сардиния, Сассари)

Записи 
В 2010 с Дэниэлом Белчером и Мари-Анж Тодорович, Немецким симфоническим оркестром и хором Берлинского радио (дирижёр — Кент Нагано) записала для фирмы «Harmonia Mundi» оперу Кайи Саариахо «Любовь издалека» (другое название — «Далёкая любовь»). Запись получила премию «Diapason d’or» во Франции и премию «Грэмми» (2010) за лучшую оперную запись. 

В 2019 году звукозаписывающая фирма «Мелодия» выпустила диск Екатерины Лёхиной и пианиста Петра Дмитриева «Rachmaninoff. Romances» («Рахманинов. Романсы»)

Примечания

Ссылки 
 Официальная группа Екатерины Лехиной (сайт «Вконтакте»)
 Екатерина Лёхина на сайте «Мир оперы»
 Екатерина Лёхина на сайте Rayfield Allied
 Интервью, 2007
 Видеоинтервью, 2011

Академические музыканты России
Певцы и певицы России
Сопрано
Лауреаты премии «Грэмми»